Рахау () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Книттельфельд.  Население составляет 680 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 104.93 км². Официальный код  —  60909.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Максимилиан Хаберлайтнер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 АНП занимает 6 мест.
 СДПА занимает 2 места.
 местный список: 1 место.

Ссылки
 Официальная страница 

Города Штирии